Iseo (Italië)
 Iseo (Zwitserland)
 het Italiaanse Iseomeer